Dynamite může znamenat:
 Dynamite (píseň, Taio Cruz)
 Dynamite (píseň, Christina Aguilera)

Související články 
 Dynamit